Se llaman almeas en Oriente a una clase de mujeres bastante parecidas a las bayaderas de la India, y forman, como estas, una especie de corporación de bailarinas, de cantantes y de músicas a la cual la imaginación de los poetas puede prestar atractivos tan enérgicos como poderosos. 

Llamadas a las casas de los grandes, hacen las delicias de su sociedad íntima con sus bailes que saben animar con el canto y el sonido de los instrumentos; son más voluptuosas que las bayaderas. En efecto, antes de entregarse a este ejercicio que concluye por ser muy violento por causa de su duración y de su vivacidad, se despojan de sus velos; un traje ligero oculta apenas sus encantos a medida que se ponen en movimiento, las formas y los contornos de su cuerpo se dibujan con más verdad, y pronto, se entregan a una mímica coreográfica de acuerdo con sus costumbres. 

Este género de espectáculo ha encantado a los orientales, entre los cuales una antigua costumbre quiere que las almeas sean el alma de las fiestas y los regocijos de la familia tales como los que se celebran en ocasión de algún natalicio o de un casamiento. Por lo demás, las almeas figuraron igualmente en sus ceremonias fúnebres, donde hacen el papel de lloronas.

Referencias
Enciclopedia moderna, 1864

Ocupaciones artísticas